Подречка — река в России, протекает в Тамбовском районе Тамбовской области. Левый приток Цны.

География 
Река Подречка берёт начало у села Иноземная Духовка. Течёт на восток по открытой местности. Устье реки находится в южной части села Горелое в 300 км по левому берегу реки Цны. Длина реки составляет 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

Код объекта в государственном водном реестре — 09010200312110000028952.

Другие названия 
Духовка (в 1862 году; местное топонимическое наименование водного объекта, применяемое в отдельных населённых пунктах Тамбовской области).

Примечания 

Притоки Цны (приток Мокши)
Реки Тамбовской области